Ronald Scott Stevens, född 1 april 1964 i Kitchener, Ontario, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare. Under sin 22-åriga NHL-karriär spelade han i Washington Capitals, St. Louis Blues och New Jersey Devils. I St. Louis blev det dock bara ett år. Stevens var back och spelade totalt 1635 matcher i NHL. 956 av dem spelade han i New Jersey. Han spelade totalt 233 slutspelsmatcher på 20 slutspel.

Juniortiden
Scott Stevens spelade 1980–81 i Kitchener Rangers i OHA:s andra division. Nästa säsong spelade han fortfarande i Kitchener men i OHL. På totalt 107 matcher i Kitchener gjorde han 13 mål och 69 assist, det vill säga 82 poäng. 1982 valdes han som totalt 5:e spelare totalat av Washington Capitals i NHL-draften.

NHL

Stevens debuterade säsongen 1982–83 för Washington Capitals och spelade 77 matcher. Nästa säsong spelade han 78 matcher och gjorde 45 poäng. I Capitals spelade han fram till 1990 då han plockades upp som en Free Agent av St. Louis Blues. På den enda säsongen där spelade han 78 matcher och gjorde 49 poäng. 

Stevens drog på sig många utvisningsminuter. Under sin första NHL-säsong fick han 195 utvisningsminuter och följande säsong 201. Som mest skrapade han ihop 283 utvisningsminuter säsongen 1986–87. 

16 juli 1991 beslutade NHL att Stevens skulle tillhöra New Jersey istället för St.Louis, då Blues bröt mot en oskriven regel när det gällde unga spelares kontrakt och värvade Brendan Shanahan från New Jersey Devils och där stannade han i 13 säsonger. Han gjorde i genomsnitt 74 matcher och 33 poäng per säsong. Han var kapten i Devils från 1992 till 2004. Sin toppsäsong gjorde han 1993–94 då han på 83 matcher svarade för 18 mål, 60 assist och 78 poäng. Efter det stannade poängplockningen upp något, men han höll på i tio år till, alla år som kapten i Devils. Sin sista säsong, 2003–04 spelade han bara 38 matcher, eftersom han skadade sig i januari och därför slutade han med ishockey.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar
Scott Stevens på nhl.com
Scott Stevens hhof.com

Spelare valda i NHL Entry Draft 1982
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i St. Louis Blues
Spelare i Washington Capitals
Kanadensiska ishockeyspelare
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare som har fått minst 2000 utvisningsminuter i National Hockey League
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Kitchener
Födda 1964
Levande personer
Män
Spelare i Kitchener Rangers
Kanadensiska ishockeytränare
Tränare i New Jersey Devils
Stanley Cup-mästare 2003
Stanley Cup-mästare 2000
Stanley Cup-mästare 1995
Vinnare av Conn Smythe Trophy
Vinnare av NHL Plus/Minus Award
Lagkaptener i New Jersey Devils
Lagkaptener i St. Louis Blues
Spelare valda av Washington Capitals i NHL Entry Draft